Гиршгорн — еврейская фамилия. Известные носители:

 Гиршгорн, Вениамин Самойлович (1903 — не ранее 1934) — советский прозаик, писатель-фантаст и поэт, драматург, театральный режиссёр.
 Гиршгорн, Леонид Шевелевич (1937—2000) — геофизик, первооткрыватель месторождений Ямала.
 Гиршгорн, Филипп (1946—1996) — скрипач.
 Гиршгорн, Шмуэль (1876—1942) — польско-еврейский писатель, журналист, фольклорист.